Victor Ewald kan avse:

*Victor Ewald (präst) (1869–1930), svensk präst och arkeolog
 Victor Ewald (kompositör) (1860–1935), rysk cellist och tonsättare